Major:
 Major — российская компания, занимающаяся продажей автомобилей и перевозками грузов.
 Major — посвящённая бейсболу манга Такуи Мицуды.
 Major — серия крупных международных киберспортивных соревнований.

Mayor:
 Майор ( — старший) — чин, первое звание старших офицеров.

См. также 
 Мажор